Z – Ventunesima lettera dell'alfabeto italiano e ventiseiesima dell'alfabeto latino
Z – Sesta lettera dell'alfabeto greco

Chimica e fisica 
 Z – simbolo del numero atomico
 Z – fattore di comprimibilità dei gas
 Z – variabile che di solito indica l'impedenza
 Z(4430) – mesone esotico

Cinema 
 Z - L'orgia del potere – film di Costa-Gavras del 1967, basato sul romanzo di Vasilīs Vasilikos

Matematica 
 z – in geometria analitica dello spazio tridimensionale viene usata per denotare una delle variabili.
 z – in algebra lineare viene usata per denotare la terza incognita.
 Z – specifica notazione usata nei sistemi di calcolo.
 z – usata per indicare un generico numero complesso. Es. 
  – l'insieme dei numeri interi.
 vedi anche funzione zeta di Riemann
 vedi anche trasformata Z

Letteratura 
 Z – romanzo di Vasilīs Vasilikos del 1966

Metrologia 
 Z – prefisso SI che esprime il fattore 1021.
 z – prefisso SI che esprime il fattore 10−21.

Musica 
 Z – gruppo musicale fondato da Dweezil Zappa
 Z – album dei My Morning Jacket del 2005
 Z – EP di SZA del 2014

Fonetica 

 Z-Simbolo usato nell'alfabeto fonetico per la Fricativa alveolare sonora

Altro 
 Z – videogioco di strategia del 1996
 Z – squadra professionistica di ciclismo attiva dal 1987 al 1992
 Z – marchio delle automobili prodotte dalla ceca Československá zbrojovka
 Z – automobile prodotta dalla Lancia
 Z – linguaggio informatico delle specifiche
 Z – leggendaria città amazzonica
 Z – simbolo usato dalle forze armate russe coinvolte nell'invasione russa dell'Ucraina del 2022
Z – targa automobilistica di Zwickau (Germania)

Pagine correlate 
Zeta (disambigua)
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per Z.